Zé Luís ou Ze Luiz est le diminutif de José Luís. Il est notamment porté par :

 Zé Luís (1979-), de son nom complet José Luís Santos da Visitação, footballeur brésilien.
 Zé Luís (1991-), de son nom complet  José Luís Mendes Andrade, footballeur capverdien.
 Zé Luiz (1903-?), de son nom complet José Luís de Oliveira, footballeur brésilien.
 Zé Luiz (1929-), de son nom complet José Luiz Santos de Azevedo, joueur de basket-ball brésilien.

Homonymie de surnom